Il doppio  del Prosperita Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Radu Albot e Tejmuraz Gabašvili erano i detentori del titolo, ma Albot quest'anno non ha partecipato.

Gabashvili doveva fare coppia con Lukáš Rosol, ma si è ritirato a causa di un infortunio al bicipite destro di Rosol.

Steve Darcis e Olivier Rochus hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 7–5, 7–5.

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (finale)
  Jaroslav Pospíšil /  Igor Zelenay (quarti di finale)

  Aljaž Bedene /  Marin Draganja (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Prosperita Open 2013
ATP Challenger Tour 2013